Ралстон ()

 Арон Ралстон — американський альпініст.
 Говард Ралстон — американський кіноактор епохи німого кіно.
 Естер Ралстон — американська акторка театру, радіо, водевілів та кіно.